Termin -{Sulfitna oksidaza}- ima više značenja.

 Sulfit dehidrogenaza
 Sulfit oksidaza